Mese – epikai műfaj
Mese – Kárpáti György 1962-ben készült filmje
Mese – a Jómadarak tévésorozat egyik epizódja
Mese – település Olaszországban
Mese – település Romániában
Mese – csokis sajt márkaneve

Jegyzetek